La Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació del Consell de la Generalitat Valenciana fou un departament o conselleria activa als inicis de la VIII Legislatura i que fou dissolta el desembre de 2012 amb la remodelació del Consell escomessa pel president Alberto Fabra.

La Conselleria executava les competències en matèria de foment de l'ocupació i de l'economia social, formació professional reglada, ocupacional i contínua, intermediació en el mercat laboral i en matèria d'educació, universitats i ciència.

Fou creada agrupant les competències integrades en conselleries distintes: la conselleria d'Educació i la d'Economia, Hisenda i Ocupació. Amb la remodelació es recuperà la històrica Conselleria d'Educació, Cultura i Esport de la qual es feu càrrec la darrera consellera de l'extinta conselleria, Maria José Català Verdet del Partit Popular.

Llista de Consellers

Històric de càrrecs 
 Secretaria Autonòmica d'Educació: 
 María Auxiliadora Hernández Miñana (24 juny 2011 - 17 febrer 2012)
 Rafael Carbonell Peris (17 febrer 2012 - 14 desembre 2012)

 Secretaria Autonòmica de Formació i Ocupació:
 Román Ceballos Sancho (24 juny 2011 - 17 febrer 2012)
 Santiago Martí Alepuz (17 febrer 2012 - 14 desembre 2012)

 Sotssecretaria:
 Jesús Marí Farinós (24 juny 2011 - )
 Virginia Jiménez Martínez ( - 14 desembre 2012)

 Direcció General d'Ordenació de Centres Docents:
 Rafael Carbonell Peris (24 juny 2011 - 17 febrer 2012)
 Jorge Cabo Martínez (17 febrer 2012 - 14 desembre 2012)

 Direcció General d'Educació i Qualitat Educativa:
 Beatriz Gascó Enríquez (24 juny 2011 - 14 desembre 2012)

 Direcció General d'Universitat, Estudis Superiors i Ciència:
 José Miguel Saval Pérez (24 juny 2011 - 14 desembre 2012)

 Direcció General de Formació i Qualificació Professional:
 Felipe Codina Bellés (24 juny 2011 - 14 desembre 2012)

 Direcció General de Treball, Cooperativisme i Economia Social:
 Joaquín Vañó Gironés (24 juny 2011 - 14 desembre 2012)

 Direcció General de l'Agència Valenciana d'Avaluació i Prospectiva:
 Julia Climent Monzó (24 juny 2011 - 17 febrer 2012)
 Mariano Vivancos Comes (17 febrer 2012 - )

 Direcció de l'Institut Superior d'Ensenyaments Artístics de la Comunitat Valenciana:
 Carmen Luisa Martínez Díaz (24 juny 2011 - 17 febrer 2012)
 Julia Climent Monzó (17 febrer 2012 - )

 Direcció General d'Ocupació i Inserció Laboral del Servici Valencià d'Ocupació i Formació
 Mariano Vivancos Comes (24 juny 2011 - 17 febrer 2012)
 Gonzalo Alabau Zabal (17 febrer 2012 - 14 desembre 2012)

 Direcció de l'Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball:
 Miguel Ángel Tarín Remohí (24 juny 2011 - )

Referències 

Conselleries de la Generalitat Valenciana